Pålsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Pålsjön, Uppland, sjö i Heby kommun,  (8,64 ha)
Pålsjön, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (66 ha)
Pålsjön, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun,  (27,6 ha)
Pålsjön (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (30,6 ha)
Pålsjön (Vibyggerå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (16,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn